Migros може да се отнася за:

 Мигро, швейцарска верига супермаркети
 Мигрос, турска верига супермаркети